COAN har flere betydninger:

 Coan-floden – biflod til Potomac-floden, Virginia, USA
 Lee Coan – engelsk journalist og redaktør for det engelske måneds-magasin FHM
 Comando de la Aviación Naval Argentina – den argentinske flådes flyvetjeneste